Падерне ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бетансос. Занимает площадь 38,3 км². Население — 2653 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 26 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Ла-Коруньи
Муниципалитеты Ла-Коруньи